Shunt (medisch)
Shunt (elektrotechniek)
Shunt (dialyse)